Президе́нт Тринида́да и Тоба́го () — глава государства Тринидад и Тобаго; должность появилась в 1976 году, когда в результате политической реформы страна стала республикой.

Президент является главнокомандующим вооруженных сил Тринидада и Тобаго. Последний представлявший королеву Тринидада и Тобаго Елизавету II генерал-губернатор Сэр Эллис Кларк был приведён к присяге в качестве исполняющего обязанности Президента в переходный период, а позже был выбран в качестве Президента коллегией выборщиков, состоящей из членов обеих палат парламента. Этот порядок избрания сохраняется.

Диаграмма пребывания в должности

Список президентов Республики Тринидад и Тобаго

См. также 
 Список премьер-министров Тринидада и Тобаго
 Генерал-губернатор Тринидада и Тобаго

Примечания

Ссылки 
 Список руководителей Тринидада и Тобаго 

Тринидад и Тобаго
Тринидад и Тобаго